În fonetică, consoana fricativă uvulară surdă este un sunet care apare în unele limbi vorbite. Simbolul său fonetic este , deși nu are nici o legătură cu aceeași literă din ortografia franceză.

Pronunție 

 
 
 
 
 
 

Fricativă uvulară surdă, Consoană